Melanoxanthus — род жуков-щелкунов из подсемейства Elaterinae.

Распространение 
Члены этого рода встречаются на территории Австралии и восточной Палеарктики.

Список видов 
Некоторые виды этого рода:
 Melanoxanthus abdominalis Candèze, 1893
 Melanoxanthus affinis Fleutiaux, 1915
 Melanoxanthus angularis Candèze, 1878
 Melanoxanthus approximatus Candèze, 1875
 Melanoxanthus arimotoi Schimmel, 2004
 Melanoxanthus ater Fleutiaux, 1915
 Melanoxanthus atripennis (W.J. Macleay, 1872)
 Melanoxanthus bakeri Fleutiaux, 1915
 Melanoxanthus biarctus Carter, 1939
 Melanoxanthus cinctus Fleutiaux, 1916
 Melanoxanthus columbinus Carter, 1939
 Melanoxanthus cuneiformis Candèze, 1882
 Melanoxanthus dilaticollis Candèze, 1882
 Melanoxanthus dimidiatus Candèze, 1878
 Melanoxanthus dolosus Candèze, 1865
 Melanoxanthus exclamationis Candèze, 1875
 Melanoxanthus ferrugineus Candèze, 1891
 Melanoxanthus finitimus Fleutiaux, 1918
 Melanoxanthus flavosignatus Carter, 1939
 Melanoxanthus froggatti (W.J. Macleay, 1888)
 Melanoxanthus futilis (Candèze, 1887)
 Melanoxanthus infuscatus Fleutiaux, 1916
 Melanoxanthus insolitus Carter, 1939
 Melanoxanthus jucundus Carter, 1939
 Melanoxanthus lativittis Carter, 1939
 Melanoxanthus litura Candèze, 1865
 Melanoxanthus melanocephalus (Fabricius, 1781)
 Melanoxanthus palliatus Candèze, 1892
 Melanoxanthus parvatus Fleutiaux, 1916
 Melanoxanthus promesus Candèze, 1865
 Melanoxanthus ruficollis Candèze, 1878
 Melanoxanthus rufoniger Carter, 1939
 Melanoxanthus semiruber Carter, 1939
 Melanoxanthus sextus Candèze, 1875
 Melanoxanthus vicinus Fleutiaux, 1916
 Melanoxanthus yamadai Schimmel, 2004

Примечания

Ссылки 
 Australian Biological Resources Study Australian Faunal Directory

Щелкуны
Роды жесткокрылых